Portugisiska Ligacupen, på portugisiska Taça da Liga, med det nuvarande sponsornamnet Bwin Cup efter huvudsponsorn, är en årlig cupturnering arrangerad av portugisiska fotbollsförbundet (Federação Portuguesa de Futebol).
Samtliga klubbar i Primeira Liga och  Liga de Honra har rätt att delta i Taça da Liga.

Segrare

Externa länkar 
Taça da Liga

Fotbollstävlingar i Portugal
Nationella cuper i fotboll